Иса́ак Ле́вин: Левин, Исаак Ильич (1887—1945) — экономист, доктор политической экономии Фрейбургского университета.
 Левин, Исаак Осипович (1876—1944) — российский общественный деятель.